New Bedford (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 New Bedford (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.